
Termin -{R2}- ima više značenja.

 R-oznake, R2: Rizik od eksplozije pri udaru, trenju, plamenu ili izvoru vatre
 ATC kod R02, Preparati za grlo